Ripping ist der Name folgender Personen:
 Ludwig Hugo Ripping (1837–1898), deutscher Psychiater

Ripping steht für das computertechnische Rippen.